Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Jeff Tarango e Adrian Voinea 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Kodeš, Jr. /  Tomáš Anzari (semifinali)
 Clinton Ferreira /  Andras Lanyi (primo turno)

 Dmitrij Poljakov /  Joost Winnink (primo turno)
 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1995